Grof (z něm. Graf, hrabě) může znamenat:

 Christina Grof (1941–2014) – transpersonální psycholožka, manželka Stanislava Grofa.
 Stanislav Grof (*1931) – česko-americký psychiatr

 Gróf – hraběcí titul v Zemích Koruny svatoštěpánské